A24 kan avse

 A24 – en spårvagnstyp, se Ängbyvagn
 A24 (företag) – tidigare A24 Films, ett amerikanskt film- och TV-produktions- och distributionsbolag

Motorvägar
 A24 (motorväg, Frankrike)
 A24 (motorväg, Italien)
 A24 (motorväg, Tyskland)